Екатери́новка — посёлок городского типа (с 1958 года) в России, административный центр Екатериновского района Саратовской области. 

Населённый пункт образует одноимённое Екатериновское муниципальное образование со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Железнодорожная станция Екатериновка Приволжской железной дороги (линия Саратов — Ртищево). Посёлок расположен в 145 километрах к северо-западу от Саратова. Население —  человек ( год).

История 

Село основано в 1871 году переселенцами из села Екатериновка (ныне в черте города Кривой Рог) Екатеринославской губернии Новороссии в связи со строительством железной дороги Москва — Саратов как станция Екатериновка (названа по имени деревни, находившейся в трёх верстах, ныне деревня Малая Екатериновка).

С 1958 года посёлок городского типа.

Герб 
Герб Екатериновского муниципального района представляет собой чёрный щит с девятью ржаными колосьями в три вертикальных ряда по всему полю щита, в верхнем левом углу воспроизведена вольная часть (четырехугольник, изнутри примыкающий к краю щита) с геральдической композицией щита Герба Саратовской области (стерляди в лазоревом поле).

Чёрный фон герба символизирует основное богатство Екатериновского района — чернозём, ржаные колосья — славу и гордость крестьянского труда. В целом композиция показывает неразрывную связь труда и земли благодатного края екатериновских хлеборобов.

Население

Промышленность 
 Крупяной завод;
 Маслозавод;
 два крупных элеватора;

Печатные издания

Примечания

Ссылки 
 Екатериновка в Большой Саратовской Энциклопедии
 Информационный сайт п. Екатериновка Саратовской области
 
Екатериновка в Саратовской области

Населённые пункты Екатериновского района
Посёлки городского типа Саратовской области
Районные центры Саратовской области
Муниципальные образования Екатериновского района
Городские поселения Саратовской области